Стефанія — жіноче ім'я;
 Стефанія — рід рослин родини Menispermaceae
 220 Стефанія — астероїд головного поясу, відкритий 19 травня 1881 року Йоганном Палізою у Відні.
 Стефанія — пісня гурту Kalush Orchestra, з якою вони перемогли на Євробаченні 2022.